Margherita d'Este, figlia naturale di Alberto d'Este (1415-1502), sposa di Febo Gonzaga
Margherita d'Este (1411-1476), figlia di Niccolò III d'Este, sposa di Galeotto Roberto Malatesta
Margherita d'Este (1616-1692), figlia di Alfonso III d'Este, sposa di Ferrante III Gonzaga, duca di Guastalla